Acteocina magdalensis är en snäckart som först beskrevs av Dall 1919.  Acteocina magdalensis ingår i släktet Acteocina och familjen Cylichnidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
magdalensis